Т-40:

 Т-40 — советский плавающий танк 
 Т-40 — советский сельскохозяйственный трактор
 ЧЕТРА Т40 — российский промышленный трактор